Sarthe peut faire référence à :
 la Sarthe, un département français de la région Pays-de-la-Loire ;
 la Sarthe, une rivière française.